Wojciech Marusarz (ur. 28 maja 1993 w Zakopanem) – polski kombinator norweski. Drużynowy mistrz zimowej uniwersjady (2017) i medalista zimowych i letnich mistrzostw Polski. Uczestnik zimowej uniwersjady (2015 i 2017) oraz mistrzostw świata juniorów (2013), olimpijczyk (2018).

Życiorys 
W 2013 wystartował w mistrzostwach świata juniorów w Libercu – w konkursie drużynowym był 11. (HS100/4x5 km), a indywidualnie zajął 30. miejsce (HS100/5 km) oraz został zdyskwalifikowany (HS100/10 km).

W 2015 wziął udział w zimowej uniwersjadzie w Szczyrbskim Jeziorze – w konkursie drużynowym, startując w zespole mieszanym z dwoma Rosjanami, zajął 6. pozycję (HS 100/3x5 km), a indywidualnie był 16. (Gundersen HS100/10 km) i 23. (start masowy 10 km/HS100). Dwa lata później w Ałmaty ponownie wystartował w imprezie tej rangi. Indywidualnie był 11. (Gundersen HS106/10 km) i 9. (start masowy HS106/10 km), a w konkursie drużynowym (HS106/3x5 km), wspólnie z Adamem Cieślarem i Pawłem Słowiokiem, zdobył złoty medal.

28 lutego 2010 w rozgrywanych w Karpaczu i Harrachovie zawodach zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się na 43. pozycji (Gundersen HS94/10 km). Pierwsze punkty tego cyklu zdobył 15 grudnia 2017 w Steamboat Springs, gdzie zajął 11. miejsce (Gundersen HS75/10 km).

Na przełomie września i października 2017 po raz pierwszy wystąpił w zawodach najwyższej rangi, plasując się w Planicy w piątej i szóstej dziesiątce rozgrywanych tam konkursów Letniego Grand Prix. 20 stycznia 2018 w Chaux-Neuve zadebiutował w Pucharze Świata, plasując się na 43. lokacie (Gundersen HS118/10 km).
Dzień później z polską reprezentacją uplasował się na 8. pozycji w konkursie drużynowym (Gundersen HS118/4x5 km).

W 2018 został powołany do składu reprezentacji Polski na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018, gdzie zajął dziewiąte miejsce w sztafecie, 47. miejsce na skoczni normalnej oraz nie ukończył biegu w zawodach na dużej skoczni.

Marusarz ma w swoim dorobku dwa medale zimowych mistrzostw Polski w kombinacji norweskiej (złoty i brązowy) oraz trzy medale letnich mistrzostw Polski w tej dyscyplinie (srebrny i dwa brązowe). Pięciokrotnie stawał również na podium mistrzostw Polski juniorów.

Do końca sezonu 2008/2009 był zawodnikiem klubu Start Krokiew Zakopane, a od sezonu 2009/2010 reprezentował AZS Zakopane.

Po sezonie 2019/20 postanowił zakończyć karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2017/2018: niesklasyfikowany
 sezon 2018/2019: niesklasyfikowany
 sezon 2019/2020: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2009/2010: niesklasyfikowany
 sezon 2010/2011: nie brał udziału
 sezon 2011/2012: nie brał udziału
 sezon 2012/2013: niesklasyfikowany
 sezon 2013/2014: nie brał udziału
 sezon 2014/2015: niesklasyfikowany
 sezon 2015/2016: nie brał udziału
 sezon 2016/2017: niesklasyfikowany
 sezon 2017/2018: 55.
 sezon 2018/2019: 81.
 sezon 2019/2020: 65.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2017: niesklasyfikowany
 2018: nie brał udziału
 2019: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Mistrzostwa Polski

Miejsca w poszczególnych konkursach zimowych mistrzostw Polski

Miejsca w poszczególnych konkursach letnich mistrzostw Polski

Przypisy

Bibliografia 
 

Polscy kombinatorzy norwescy
Skoczkowie narciarscy AZS Zakopane
Skoczkowie narciarscy Startu Krokwi Zakopane
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Urodzeni w 1993
Polscy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017